Aleksandr Borisow (aktor)
 Aleksandr Borisow (piłkarz)
 Aleksandr Borisow (1908–2001) (polityk)
 Aleksandr Borisow (1913–1977) (polityk)